Dupetit ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Aubert Dupetit-Thouars (1793–1864), französischer Marineoffizier und Weltumsegler
 Abel Nicolas Bergasse Dupetit-Thouars (1832–1890), französischer Admiral
 Alfredo Dupetit Ibarra, uruguayischer Staatssekretär und Diplomat
 Aristide Aubert Dupetit-Thouars (1760–1798), französischer Admiral und Seefahrer
 Barón Dupetit Carro (* 1933), uruguayischer Diplomat
 Frédéric Dupetit-Méré (1785–1827), französischer Dramatiker
 Louis Marie Aubert Du Petit-Thouars (1758–1831), französischer Reisender und Botaniker

en:Dupetit